Francisco Bilbao puede hacer referencia a:

Personas 
 Francisco Bilbao, escritor y político chileno.

Transporte

Arterias viales 
 Francisco Bilbao, avenida de Santiago de Chile.
 Francisco Bilbao, arteria vial de Pitrufquén, Chile.
 Francisco Bilbao, calle de Temuco, Chile.
 Francisco Bilbao, calle de Villarrica, Chile.

Ferrocarril 
 Francisco Bilbao, estación del Metro de Santiago.